Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Сан-Марино.

С 28 указанных в таблице видов, 0 находящихся под угрозой исчезновения, 0 подверженные, 5 находятся в близком к угрожающему состоянии.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Примечания 

Сан-Марино